Серена Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою, але замість цього турніру вирішила взяти участь у Кубку Гопмана.

Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши Ану Іванович з рахунком 6–7(4–7), 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
 Ярослава Шведова (кваліфікувалася)
 Кіміко Дате (2 коло)
 Леся Цуренко (кваліфікувалася)
 Медісон Бренгл (кваліфікувалася)
 Алла Кудрявцева (кваліфікаційний матч, щасливий лузер'')
 Тельяна Перейра (1 коло)
 Данка Ковінич (1 коло)
 Ірина Фалконі (кваліфікаційний матч)
}}

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер  Алла Кудрявцева

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Brisbane International, одиночний розряд
Жінки, одиночний розряд 2015